

Prénom 
Taibi Kahler

Patronyme 
 Azzédine Taïbi, personnalité politique française
 Massimo Taibi, ancien footballeur italien.
 Matt Taibbi, journaliste politique américain.
 Nur Suryani Mohd Taibi, tireuse sportive malaisienne. 
 Waniss Taïbi, footballeur français.

Toponyme 
Sidi Taïbi, ville du Maroc.